Nohel, ženská varianta Nohelová, je české příjmení.

 Jan Nohel (1882–1929) – český pedagog a politik
 Pavel Nohel (* 1967) - český hokejista
 Petr Nohel (* 1979) – český genealog, teolog, a politik
 Věra Nohelová (1931–2014) – česká umělecká tiskařka

Související články 
 Nohelova kaple
 Nohejl
 Noel

Externí odkazy